Osoby o tym nazwisku:
 Emilia Nazaruk (Derkowska, ur. 1975) – polska wokalistka rockowa
 Janusz Nazaruk (ur. 1948) – polski polityk, poseł na Sejm
 Mike Nazaruk (1921–1955) – amerykański kierowca wyścigowy
 Osyp Nazaruk (1883–1940) – ukraiński działacz społeczny i polityczny, adwokat, dziennikarz i publicysta
 Sławomir Nazaruk (ur. 1975) – polski piłkarz
 Wiaczesław Nazaruk (ur. 1941) – radziecki animator